Obwód kemerowski (, Kiemierowskaja obłast´), oficjalnie obwód kemerowski – Kuzbas () – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej.

Geografia 
Obwód leży w azjatyckiej części Rosji.

Demografia 
W 2010 roku Rosjanie stanowili 91,80% ludności obwodu.

Polaków w obwodzie kemerowskim było w roku 1959 – 3894 osoby, w roku 1982 – 2242 osoby, w roku 2002 – 1389 osób, w roku 2010 – 750 osób.

Strefa czasowa 
Obwód kemerowski należy do krasnojarskiej strefy czasowej (KRAT). UTC +7:00 przez cały rok.

Historia 
Obwód utworzono 26 stycznia 1943.

Tablice rejestracyjne 
Tablice pojazdów zarejestrowanych w obwodzie kemerowskim mają oznaczenie 42 w prawym górnym rogu nad flagą Rosji i literami RUS.

Zobacz też 
 Kuźnieckie Zagłębie Węglowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona władz obwodu